Данная статья представляет собой список футболистов, выходивших на поле хотя бы в одном матче сезона 2011/12 года в рамках высшего дивизиона чемпионата Украины.

Всего в чемпионате Украины 2011/12 года принял участие 481 футболист. Лишь один вратарь «Александрии» — Юрий Панькив сыграл во всех матчах чемпионата, причём провёл их без замен.

Самый молодым игроком чемпионата был Артём Радченко (17 лет, 3 месяца и 12 дней), самым возрастным — Игорь Шуховцев (40 лет, 4 месяца и 28 дней).

Самым молодым автором забитого мяча был Михель Бабатунде (18 лет, 7 месяцев и 7 дней), самым возрастным — Василий Сачко (36 лет, 2 месяца и 28 дней). Самым юным футболистом, получавший жёлтую карточку — Иван Петряк (17 лет, 6 месяцев и 19 дней), самым возрастным — Шуховцев (40 лет, 3 месяца и 1 день). Максим Коваль был самым юным удалённым футболистом (19 лет, 5 месяцев и 1 день), а Валентин Слюсар — самым возрастным (33 года, 10 месяцев и 22 дня).

В турнире дебютировали 45 футболистов с украинским паспортом. Самый молодой дебютант сезона — Артём Радченко. Игрок харьковского «Металлиста» вышел на поле в рамках УПЛ в возрасте 17 лет 3 месяца и 12 дней. Самым возрастным дебютантом сезона был Сергей Старенький. Фланговый универсал «Александрии» впервые сыграл в УПЛ в возрасте 26 лет 9 месяцев и 18 дней. Андрей Гитченко из «Александрии» в дебютном матче был удалён с поля за два предупреждения.

Самым грубым игроком чемпионата был Ринар Валеев, в пассиве которого 10 жёлтых и 2 красные карточки. Также по 10 предупреждений получили Руслан Ротань и Эдмар, но у них на одно удаление меньше. Рекордсменом по количеству жёлтых карточек стал Вильягра, которому арбитры предъявляли их 12 раз.

Легенда

Александрия 

Итог: 16-е место, выбывание в первую лигу

Арсенал (Киев) 

Итог: 5-е место

Волынь (Луцк) 

Итог: 12-е место

Ворскла (Полтава) 

Итог: 8-е место

Динамо (Киев) 

Итог:  2-е место в турнире

Днепр (Днепропетровск) 

Итог: 4-е место

Заря (Луганск) 

Итог: 13-е место

Ильичёвец (Мариуполь) 

Итог: 11-е место

Карпаты (Львов) 

Итог: 14-е место

Кривбасс (Кривой Рог) 

Итог: 10-е место

Металлист (Харьков) 

Итог:  3-е место в турнире

Металлург (Донецк) 

Итог: 7-е место

Оболонь (Киев) 

Итог: 15-е место, выбывание в первую лигу

Таврия (Симферополь) 

Итог: 6-е место

Черноморец (Одесса) 

Итог: 9-е место

Шахтёр (Донецк) 

Итог:  Чемпион

Статистика

Статистика показателей игроков 

Самые возрастные игроки:
  Игорь Шуховцев — 
  Роман Максимюк — 
  Сергей Долганский — 
  Виталий Рева — 
  Александр Шовковский — 
  Василий Сачко — 
  Александр Горяинов — 
  Сергей Величко — 
  Сергей Закарлюка — 
  Андрей Шевченко — 

Самые юные игроки:
  Артём Радченко — 
  Александр Андриевский — 
  Иван Петряк — 
  Денис Барвинко — 
  Александр Азацкий — 
  Юрий Яковенко — 
  Борис Тащи — 
  Кирилл Ковалец — 
  Сергей Мякушко — 
  Виталий Приндета —

Примечания

Литература

Ссылки 
Источники данных о миграции футболистов во время зимнего трансферного окна:
 
 
 

Составы команд на следующих сайтах:

Списки футболистов чемпионата Украины по сезонам
Футбол на Украине в сезоне 2011/2012